Robert McGregor Innes Ireland, britanski dirkač Formule 1 in vojaški častnik, * 12. junij 1930, Mytholmroyd, Yorkshire, Anglija, Združeno kraljestvo, † 22. oktober 1993, Reading, Berkshire, Anglija, Združeno kraljestvo.

Robert McGregor Innes Ireland, bolj znan kot Innes Ireland, je pokojni škotski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1959 na Veliki nagradi Nizozemske z Lotusom in takoj dosegel prve točke za četrto mesto. V naslednji sezoni 1960 je na isti dirki za Veliko nagrado Nizozemske dosegel prve stopničke z drugim mestom, do konca sezone pa je dosegel še eno drugo in tretje mesto. V sezoni 1961 je po slabem začetku sezone dosegel svojo edino zmago v karieri na zadnji dirki sezone za Veliko nagrado ZDA. Do sezoni 1966 je dosegal povprečne rezultate tudi zaradi pogostega menjavanja moštev. Leta 1993 je umrl za rakom.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Glej tudi 

 seznam britanskih dirkačev

Britanski dirkači
Britanski vozniki Formule 1
Britanski častniki
Lotusovi dirkači Formule 1
BRP-jevi dirkači Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1
Privatniki BRM-a Formule 1
Umrli za rakom